L'édition 2009 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 5 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Julian Knowle et Jürgen Melzer celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Sponsorisé depuis 2001 par AIG, le tournoi conclut un partenariat avec le groupe Rakuten à partir de 2009. De fait, la dénomination est modifiée en Rakuten Japan Open Tennis Championships.

Lauréats 
Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi en simple en battant Mikhail Youzhny en finale. Il remporte son  ATP en simple, le premier en catégorie ATP 500 Series.

En double, Julian Knowle et Jürgen Melzer s'imposent en finale face à Ross Hutchins et Jordan Kerr. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2009) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2009
Tennis masculin en 2009
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2009
Tennis en octobre 2009